Sąsieczno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, powiecie toruńskim, w gminie Obrowo
 Sąsieczno – osada w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Kolbudy
 Sąsieczno – część miasta Łódź wchodzące w skład Andrzejowa